Серге́й О́жегов:
 Ожегов, Сергей Анатольевич (1979—2013) — Герой Российской Федерации.
 Ожегов, Сергей Иванович (1900—1964) — советский лингвист, профессор, автор «Толкового словаря русского языка».